Il singolare del Brasil Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Neige Dias era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Andrea Vieira.

Mercedes Paz ha battuto in finale 7–5, 6–2  Rene Simpson.

Teste di serie

  Bettina Fulco (quarti di finale)
  Neige Dias (quarti di finale)
  Mercedes Paz (campionessa)
  Adriana Villagrán (primo turno)

 Céline Cohen (primo turno) 
 Patrícia Medrado (secondo turno) 
 Veronika Martinek (primo turno) 
 Gisele Miro (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Brasil Open 1988